Dennenfamilie, een familie van coniferen
 Den (geslacht), een geslacht van coniferen (naaldbomen)
 Dennen (hout), hout van een zilverspar
 Den (farao), een farao van de 1e dynastie
 Denier (eenheid), een maat voor de zwaarte van vooral garens en draden, met eenheidssymbool den
 'Dennenboom' in het dagelijks spraakgebruik voor kerstboom (meestal een fijnspar of een zilverspar)
 Dennenboom (scheepsterm) (kortweg den), de opstaande kant van het ruim, vanaf het dek van een binnenschip 
 Digitaal Erfgoed Nederland, het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed
 Internationale luchthaven Denver, met IATA-luchthavencode DEN
 een oude vorm van het lidwoord de, zie Lidwoord 
 Den (film), een film uit 2001 van Greg Arce